Quitilipi (Chaco), een plaats in de Argentijnse provincie Chaco
Quitilipi (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco